Victor Delporte (1855-1914), Belgisch politicus en parlementslid
 Victor Delporte (1922-2017), Belgisch politicus, parlementslid en kleinzoon van de vorige